Sound Affects — п'ятий студійний альбом англійської групи The Jam, який був випущений 28 листопада 1980 року.

Композиції 
 Pretty Green — 2:37
 Monday — 3:02
 But I'm Different Now — 1:52
 Set the House Ablaze — 5:03
 Start! — 2:33
 That's Entertainment — 3:38
 Dream Time — 3:54
 Man in the Corner Shop — 3:12
 Music for the Last Couple — 3:45
 Boy About Town — 2:00
 Scrape Away — 3:59

Учасники запису 
 Пол Веллер — вокал, гітара, клавішні
 Брюс Фокстон — бас
 Рік Баклер — ударні

Джерела 
 Sound Affects  allmusic
 Sound Affects  last.fm

Альбоми The Jam
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Листопад 1980